Gerhard Hindrikus Post Cleveringa (1904-1972), burgemeester van Scheemda
Johannes Quintinus Cleveringa (1796-1875), burgemeester van Appingedam
Petrus (Piet) Cleveringa (1917-2013), Nederlands kunstverzamelaar
Rudolph Albert Cleveringa (1821-1903), burgemeester van Noordbroek en Zuidbroek
Rudolph Albert Cleveringa (1885-1981), burgemeester van Nieuwolda en Zuidhorn
Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818), burgemeester van Appingedam
Rudolph Pabus Cleveringa (1819-1890), rechter, gemeenteraadslid, secretaris Zijlvest en lid Provinciale Staten
Rudolph Pabus Cleveringa (1852-1919), rechter
Rudolph Pabus Cleveringa (1887-1972), voormalig president van het Gerechtshof Leeuwarden
Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980), hoogleraar Rechtsgeleerdheid te Leiden

Overig
Cleveringa, familie die is opgenomen in het Nederland's Patriciaat
Cleveringadebat, jaarlijks studentendebat ter nagedachtenis aan de rede van professor Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980)
Cleveringa-oratie, herdenking van de protestrede van Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980)
Cleveringalezingen, lezingen door Leidse wetenschappers in binnen- en buitenland